Millman ( "minho (fábrica, usina)-homem, moleiro"; o: (, , , )):
 Dan Millman (* 1946), um escritor norte-americano
 Jacob Millman (1911, Rússia  1991), um professor de Engenharia elétrica na Universidade de Columbia
 teorema de Millman (ou: teorema do gerador paralelo)
 John Millman (* 1989, Brisbane), um tenista profissional australiano
 Peter (Mackenzie) Millman
 2904 Millman (asteróide 2904), um asteróide

Ver também 
 Milman
 Mill
 Miller
 Müller (Mueller, Muller)
 Milstein

Sobrenomes da língua inglesa
Sobrenomes judaicos
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões